BVB steht für:

 Ballspielverein Borussia, siehe Borussia Dortmund
 Basler Verkehrs-Betriebe, das Verkehrsunternehmen des Kantons Basel-Stadt
 Bauvorlageberechtigung, einen Begriff aus dem deutschen Baurecht
 Bayerische Versicherungsbank AG, siehe Allianz SE #Geschichte
 Bayreuther Verkehrs- und Bäder-GmbH, siehe Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH
 Berliner Verkehrsblätter
 Besondere Vertragsbedingungen für die Beschaffung von DV-Leistungen (werden ersetzt durch EVB-IT), siehe Bauvertrag (Deutschland) #Vertragsbedingungen
 Bezirksverwaltungsbehörde in Österreich
 Bex-Villars-Bretaye-Bahn, ehemalige Eisenbahngesellschaft im Kanton Waadt, Schweiz 
 Bibliotheksverbund Bayern
 Black Veil Brides, eine US-amerikanische Post-Hardcore-Band
 Flughafen Boa Vista in Boa Vista, Brasilien (IATA-Code)
 Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler, politische Vereinigung 
 Bühnenvolksbund
 Bundesverband Boden, deutscher Fachverband für Bodenschutz
 Bundesverband der Bestatter e.V.
 Bundesverband der Bestatter Österreichs
 Bursa de Valori Bucureşti, siehe Bukarester Börse
 Busverkehr Berlin KG, privates Busunternehmen in Berlin und Brandenburg
 VEB Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe (1969–1991), siehe Berliner Verkehrsbetriebe #Geschichte

BvB steht für:
 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, siehe Berufsvorbereitung

bvb steht für:
 Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH, siehe Blomberg #Öffentliche Einrichtungen
 Bube (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Bubi in Äquatorialguinea

Abkürzung